Озель — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Озель, Исмет (род. 1944) — турецкий поэт, писатель и журналист.
 Озель, Озгюр (род. 1974) — турецкий политик.
 Озель, Юнус (род. 1987) — турецкий борец греко-римского стиля.